Bududa (district), een district in het oosten van Oeganda
 Bududa (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Bududa